Ракитска река је вишезнашна одредница и може бити:

 Ракитска река (Лесковац)  у атару села Црвени брег (Лесковац)
 Ракитска река (Пирот) притока Топлодолске реке
 Ракитска река (Звонце) притока Звоначке реке.